Мала има више значења:
 Махала (градска четврт)
 Мала (Тренто), насеље  у округу Тренто, Италија
 Мала, југословенски филм из 1991. године